Натуральне число 710
 710 рік до нашої ери
 710 рік нашої ери